Parlier steht für:

 Parlier (Palier, Parler), eine heute nicht mehr verwendete Berufsbezeichnung
 Parlier (Kalifornien), Stadt im Fresno County, Kalifornien
 Heinrich der Parlier (14. Jahrhundert), deutscher Steinmetz und Architekt, siehe Heinrich Beheim

Parlier ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Jules Parlier (1827–1888), französischer General
 Eugène Parlier (1929–2017), Schweizer Fußballspieler
 Yves Parlier (* 1960), französischer Segler

Siehe auch:

 Parler (Begriffsklärung)
 Polier